Парламентарните избори се провеждат на 4 септември 1911 г. в Царство България и са за XV обикновено народно събрание.

Спечелени са от коалицията на Народната партия и Прогресивнолиберална партия с мнозинство 99 мандата за Народната партия и 91 мандата за Прогресивнолибералната партия. Избрани са общо 212 народни представители.

Резултати

Източници 

1911
История на България (1878 – 1918)
Избори през 1910-те
1911